3 miejscowości w Polsce 
 Moszczanka – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki 
 Moszczanka – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Prudnik 
 Moszczanka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków
 Inne
 Moszczanka – dawna nazwa rzeki Moszczenica – dopływ Bzury
 Moszczanka – rzeka w powiecie piotrkowskim – dopływ Wolbórki
 Moszczanka – potok, dopływ Ropy

Linki zewnętrzne